

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Mały Buczek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal
 Mały Buczek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka

Inne 
 Mały Buczek – wzniesienie w Górach Bardzkich (Sudety Środkowe)